Hornyánszky Gyula (1835 körül–1879) evangélikus lelkész, főgimnáziumi tanár
 Hornyánszky Gyula (1869–1933) egyetemi tanár, filozófus, klasszika-filológus, művelődéstörténész
 Hornyánszky Gyula (1895–1934) pénzügyi tanácsos, pénzügyi titkár
 Hornyánszky Gyula (1924–1995) festőművész, grafikus